Hordorf steht für:

 Hordorf (Cremlingen), Ortschaft der Gemeinde Cremlingen im Landkreis Wolfenbüttel, Niedersachsen
 Hordorf (Oschersleben), Stadtteil der Stadt Oschersleben im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Hordorf (Bornheim), frühere Honschaft der Herrlichkeit Bornheim, siehe Bornheim (Rheinland)